MT-16 steht für:
 Dnepr MT-16, ein Motorrad
 , ISO-3166-2-Code des maltesischen Distriktes

MT16